Schneeberg (Duits voor sneeuwberg) kan verwijzen naar:

Bergen:
Schneeberg (Vaals), een berg bij Vaals
Schneeberg (Fichtelgebergte) (1053m), de hoogste berg van het Fichtelgebergte in Duitsland
Schneeberg (Kleine Thüringer Woud) (692m), de hoogste berg van het Kleine Thüringer Woud in Duitsland
Schneeberg (Neder-Oostenrijk) (2076m), een berg in het oosten van de Alpen, in Neder-Oostenrijk
Děčínský Sněžník (Duits: Hoher Schneeberg, 723m), de hoogste berg van het Elbezandsteengebergte in Tsjechië
Králický Sněžník (Duits: Glatzer Schneeberg, 1425m), een berg op de grens van Polen en Tsjechië. (zie: Glatzer.

Plaatsen:
Schneeberg (Erzgebirge), een stad in de Duitse deelstaat Saksen
Schneeberg (Neder-Franken), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren